Szwajcaria:
 Nos – szwajcarska nazwa gminy Nods

Inne:
 NOS – holenderski nadawca radiowo-telewizyjny
 NOS – firma produkująca układy oparte na podtlenku azotu, od jej nazwy oznaczanym niekiedy skrótowcem NOS
 Nós – irlandzkie czasopismo

 NOS (ang. new old stock) – przedmiot stary lub wycofany ze sprzedaży, który nigdy nie był używany; tak zwany leżak magazynowy

Zobacz też:
 Noss